Código Civil (span. und port. ‚Zivilgesetzbuch‘ oder ‚Bürgerliches Gesetzbuch‘) ist der Titel folgender Kodifikationen des Zivilrechts:

 Código Civil (Chile), das chilenische Zivilgesetzbuch von 1855
 Código Civil (Portugal), das portugiesische Zivilgesetzbuch von 1867
 Código Civil (Spanien), das spanische Zivilgesetzbuch von 1889